Бейрут:

 Бейрут — столица и крупнейший город Ливана.
 Бейрут — река в Ливане.
 Бейрут — одна из мухафаз (провинций) Ливана.
 Бейрут — один из вилайетов Османской империи.